Ве́ста — многозначный термин.

 Веста — богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня в Древней Фракии, Греции и Древнем Риме.
  — женское имя.
 (4) Веста — астероид, малая планета в Солнечной системе.
 «Веста» — машиностроительный завод в городе Кирове.
 «Веста» — пароход Черноморского флота, прославившийся во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 «Веста» — астрологическая программа для КПК и коммуникаторов.
 «Веста» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов.
 «Веста ИМ-01» — ручной игровой манипулятор типа джойстик
 Веста — отменённая миссия по облёту межпланетными станциями нескольких астероидов в 1990-х годах.
 Веста — город в округе Редвуд, штат Миннесота, США.
 Веста — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.
 Веста-СА — продуктовая розничная сеть в Московской области.
 Vesta — российский компактный автомобиль малого класса, который АвтоВАЗ выпускает с 25 сентября 2015 года.
 Vesta — род жуков семейства светляки.